autre nom de l'Onction des malades dans plusieurs églises chrétiennes
 Derniers Sacrements, roman de John Harvey (1998)